Bukarts ist der Familienname folgender Personen:
 Rihards Bukarts (* 1995), lettischer Eishockeyspieler
 Roberts Bukarts (* 1990), lettischer Eishockeyspieler